Fearless může být:

 Fearless (album, Taylor Swift) – album zpěvačky Taylor Swift z roku 2008
 Fearless (album, Family) – album skupiny Family z roku 1971
 Fearless (album, Gus G.) – album kytaristy Guse G. z roku 2018
 Fearless Records – americké hudební vydavatelství
 Fearless (film) – film s Jet Lim